Alexanderstraße 23 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Alexanderstraße 23 in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Stralauer Vorstadt
 Alexanderstraße 23 (Darmstadt)